Instruktion kan syfta på:

 Instruktion (juridik) – en författning med bestämmelser om en myndighets organisation
 Instruktion (datorteknik) – en instruktion i en processors instruktionsuppsättning